São Gabriel steht für:

Orte in Brasilien:
 São Gabriel (Bahia)
 São Gabriel (Rio Grande do Sul)	
 São Gabriel da Cachoeira, Bundesstaat Amazonas

Weiteres:
 São Gabriel (Schiff, 1497), Flaggschiff von Vasco da Gama
 São Gabriel (Schiff, 1898), Kreuzer der portugiesischen Marine 1900–1924
 NRP São Gabriel, Tanker der portugiesischen Marine 1963–1995